Аки́шма — река на Дальнем Востоке России, правый приток Нимана.

Длина — 196 км, площадь бассейна — 4010 км². Исток — на южных склонах хребта Эзоп в Хабаровском крае. Большей частью протекает по территории Амурской области.

Населённых пунктов на реке нет. В 30 км восточнее верховий Акишмы расположен посёлок Софийск Верхнебуреинского района Хабаровского края, примерно в 150 км к северо-западу — пос. Ольгинск Селемджинского района Амурской области.

Предположительно название реки произошло от эвенкийского аргиш — «караван, упряжка оленей».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Амур, речной подбассейн реки — Бурея, водохозяйственный участок реки — Бурея от истока до Бурейского гидроузла.

Код объекта в государственном водном реестре — 20030500112118100042788.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 13 км: река без названия
 14 км: река без названия
 25 км: Олоно
 35 км: Огибкан
 44 км: Датык
 62 км: Малый Курум
 65 км: Большой Курум
 69 км: Онкондя
 83 км: Батур
 86 км: Малый Ягмакит
 87 км: Малые Нанаки
 92 км: Большие Нанаки
 102 км: Кывыты
 111 км: Эльга
 116 км: Талома
 117 км: Демгукан
 120 км: Эльгакан
 127 км: Малый Амнус
 134 км: Большой Амнус
 141 км: Дмитриевская-Эльга
 149 км: Амакан
 150 км: Колболок
 152 км: река без названия
 172 км: Токур

Примечания 

Бассейн Буреи
Реки Верхнебуреинского района
Реки Селемджинского района